Куп краља Миндовга () годишње је кошаркашко такмичење у Литванији. Име је добило у част Миндовга, првог краља Литваније. Организацијом се заједнички баве Кошаркашки савез Литваније () и Литванска кошаркашка лига (). Ово такмичење је први пут приређено у фебруару 2016. године и сматра се наследником некадашњег Купа Литваније.

Досадашња издања

Успешност клубова

Види још 
 Литванска кошаркашка лига
 Куп Литваније у кошарци

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт такмичења

Кошарка у Литванији
Национална кошаркашка куп такмичења